Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2013 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du 13 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli devant plus de 51 000 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Vitesse moto en 2013
Sport en Italie en 2013
Sport en septembre 2013